Lento (muziekterm), een van oorsprong Italiaanse muziekterm die aangeeft in welk tempo een muziekstuk gespeeld moet worden
 Lento (Corsica), een Franse gemeente in het departement Haute-Corse
 Lento (geslacht), een geslacht van vlinders
 Lento (Bridge), een compositie van Frank Bridge